Гордон, Гарри:
  (1860—1921) — американский юрист и политик, вице-губернатор штата Огайо (1902—1904).
  (1925—2015) — австралийский журналист и спортивный историк, кавалер Олимпийского ордена (2001).
 Гордон, Гарри Борисович (род. 1941) — российский писатель, поэт, художник.